Jabalkovo of Yabalkovo (Ябълково)  kan verwijzen naar:

Jabalkovo, dorp in de Bulgaarse gemeente Dimitrovgrad in de oblast Chaskovo 
Jabalkovo, dorp in de Bulgaarse gemeente Kjoestendil in de oblast Kjoestendil
Dolno Jabalkovo, dorp in de Bulgaarse gemeente Sredets in de oblast Boergas
Gorno Jabalkovo, dorp in de Bulgaarse gemeente Sredets in de oblast Boergas